Spam kan syfta på:

 Spam  – oönskade meddelanden via elektronisk kommunikation som e-post och SMS, se skräppost
 Kommentarspam – oönskad reklam på interaktiva webbplatser, som till exempel på en blogg.
 Spam (Monty Python) – sketch av Monty Python 
 Spam (maträtt) – köttkonserv